El extraño puede referirse a:

 El extraño (1921), relato breve de H. P. Lovecraft.
 El extraño (1946), película de Orson Welles.